Rue Philibert-Delorme à Lyon.
 Rue Philibert-Delorme à Paris.